XI Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл в 1985 году в городе Юрмала (Латвийская ССР) по круговой системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков. По итогам чемпионата определялись обладательницы 4 путёвок на чемпионат мира.

Ход соревнования 
17 летняя Татьяна Огородникова участвовала в финале чемпионата СССР в четвёртый раз, а самой молодой участницей стала 14 летняя Инна Мендельсон. Накануне чемпионата Ольга Левина и Елена Альтшуль играли в мужском чемпионате Польши.

Со старта ушли вперёд Садовская и Альтшуль. Затем спурт из 5 побед подряд сделала Михайловская и за четыре тура до финиша шансы на медали были у Рингялене, Садовской, Альтшуль, Михайловской, Огородниковой и Левиной. В итоге чемпионкой страны стала спортсменка из Вильнюса Живиле Рингялене, второе место у минчанки Зои Садовской. Бронзовым призёром стала минчанка Елена Альтшуль.

Ольга Левина и Татьяна Огородникова набрали по 9 очков, обладательница четвёртой путёвки на чемпионат мира определилась по лучшему коэффициенту.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки», 1985-7, с.4

Женщины 1985
1985 год в шашках
Спортивные соревнования в Юрмале
Чемпионаты СССР в 1985 году
Спорт в Латвии в 1985 году
Соревнования по шашкам в Латвии